2 miejscowości w Polsce: 
 Dobków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Świerzawa 
 Dobków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady